UPM Raflatac —  ведущий мировой поставщик самоклеящихся материалов для этикетирования продукции и информационного этикетирования в самых разных областях применения – от фармацевтики и защиты товарного знака до маркировки продуктов питания и напитков. 

Самоклеящиеся бумажные и пленочные материалы UPM Raflatac поставляются в рулонах и листах.

Вся система производства сертифицирована в системе качества ISO 9001.

Ссылки 
 http://cosmetic-industry.com/novaya-belaya-polietilenovaya-plenka-na-rastitelnoj-osnove-dlya-etiketirovaniya.html
 http://www.sbo-paper.ru/news/archive_world/42204/?share=20180307095941
 http://poligraftorg.ru/bumaga/samokleyachiesya_plenki_raflex_plus.php
 https://www.publish.ru/news/201710_20090286

Компании Финляндии